Onderdistrict in Indonesië
 Karangpucung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangpucung (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangpucung (Tambak), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java